Численность населения Красноярского края по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Динамика численности населения 
Данные переписей населения 1959, 1970, 1979 и 1989 годов приведены без учёта Хакасской АО, входившей в состав Красноярского края до 1990 года:

Данные переписей населения 1959, 1970, 1979 и 1989 годов приведены с учётом Хакасской АО, входившей в состав Красноярского края до 1990 года:

Демография 

По данным всесоюзных и всероссийских переписей (без учёта населения входившей в состав края Хакасской АО):

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 
По данным Всесоюзных переписей населения 1959, 1979 и 1989 гг. (без учёта населения входившей в тот период в состав края Хакасской АО) и Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.:

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Сокращения:
 Сосновоборск
 Дивногорск
 Бородино
 Зеленогорск
 Железногорск
 Емельяново
 Заозёрный
 Дзержинское
 Уяр
 Канск

Примечания 

Население Красноярского края